gromada Świątniki (powiat radziejowski) (aleksandrowski/radziejowski)
 gromada Świątniki (powiat sandomierski)

także:

 gromada Świątniki Górne (powiat krakowski)
 gromada Świątniki Małe (powiat gnieźnieński)